Gokuleswor – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Mahakali w dystrykcie Baitadi
 Gokuleswor – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Mahakali w dystrykcie Darchula